Le Nigeria est un État multipartite.

Quatrième république (depuis 1999) 
 Alliance pour la démocratie (Nigeria)
 Grande alliance progressiste
 Nouveaux démocrates
 Parti de tout le peuple nigérian
 Parti de tout le peuple
 Parti démocratique populaire (PDP)
 Parti démocratique national
 Parti populaire de la rédemption
 Parti populaire du salut
 Parti communiste du Nigeria
 Parti des Bisons Bleus
 Parti des Oulala Wekba

1996 – 1998

Troisième république

Deuxième république (1979 – 1983)

Première république (1960 – 1966) 
 Parti communiste du Nigeria

Nigeria
Liste en rapport avec le Nigeria